Baćin (Hrvatska Dubica), selo kod Hrvatske Dubice u Hrvatskoj
 Baćin Dol, selo u općini Cernik u Hrvatskoj
 Baćina, selo kod Ploča u Hrvatskoj
 Baćino, mađ. Bátya, selo u jugoistočnoj Mađarskoj